Нгума-монене — криптид, який ніби то проживає на болотах Республіки Конго.

Опис і історія 
Заболочені джунглі басейну річки Конго досі є одним з найбільш мало досліджених місць нашої планетиі. Століттями місцеві жителі переказують один одному розповіді про гігантських тварин, які переховуються в місцевих лісах, болотах і озерах. Один з цих монстрів Нгума — Монене.

Його опис, як не дивно, враховуючи віддаль в чимало тисяч кілометрів, багато в чому схожий на опис Наги — гігантського змія, відомого з легенд Камбоджі. Однак жителі басейну Конго завжди вказували дослідникам, які показували їм зображення змієподібних істот, що слід домалювати ноги, подібні до ніг ящірки. Таким чином Нгума — Монене скорійше ящірка, ніж змія.
 
Один з сучасних описів даної тварини залишив місіонер Джозеф Елліс, який двічі (в 1961 і 1971 роках ) стикався з цією істотою. Її він бачив не повністю , проте видима йому частина хвоста або шиї становила не менше 10 метрів і сягала в діаметрі від півметра до метра. Забарвлення істоти було мишасте. Повернувшись в село, пастор Елліс спробував розпитати місцевих жителів. Однак, з'ясувалося, що предмет його розмови це табу і обговорювати його не можна.
 
Доктор Рой Маккел, під час двох своїх експедицій в пошуках іншого місцевого монстра мокеле — мбембе, зібрав безліч повідомлень про Нгума — Монене. В тому числі він дійшов висновку, що тварина має дуже короткі кінцівки і більше схожа на ящірку, ніж на змію. І можливо є  перехідною істотою між зміями і ящірками, або «живим викопним» із  ряду динозаврів.
 
Те, що Маккел шукав мокеле — мбембе і при цьому описав у своїй книзі Нгума — Монене, породило величезну плутанину. Багато хто став вважати, що йдеться про одну й ту ж саму істоту. Насправді ж мокеле — мбембе це істота, що нагадує зауропода — чотириногого динозавра з довгими хвостом і шиєю, найближчим родичем якого, напевно є чудовисько озера Лох — Несс. Тоді як  Нгума — Монене скорійше нагадує гігантського варана, схожого з драконами Комодо, але набагато більшого.
 
У звіті 1928 року про подібного змія повідомляє інспектор Люсьєн Бланку. Згідно з цим звітом, чудовисько вбило гіпопотама в річці Бручучоу, а також витоптало поле маніоку, залишаючи сліди діаметром від 1 до 1.5 метрів . Тварина також згадується у звітах 1932 і 1934 років. Причому в звіті 1934 року Бланку розповідає про місцевого старого, який спеціально прийшов до нього, дізнавшись про інтерес інспектора до загадкової тварини.
 
Старий розповів, що приблизно в 1890 році він ловив рибу в протоці Кібі і бачив як Нгума — Монене їв плоди дерева «роро». Він описав шию, яка була «настільки ж товста, як стегно людини», нижня частина шиї була світлішою. Тварину цілком старий не бачив - тільки приблизно 8 метрів шиї. Він повідомив, що в місцях, де водиться Нгума — Монене, не зустрічаються гіпопотами, «оскільки це чудовисько вбиває їх».
 
Всі ці розповіді можна було б пояснити переказами неосвічених людей похилого віку з африканських джунглів, але наявні і більш вагомі докази. Зображення тварин, дуже схожих на опис Нгума — Монене, зустрічаються не тільки на теракотових виробах  середньовічної культури Сао, з району озера Чад, а й на античній грецькій мозаїці. Давні греки називали цю істоту «Крокоділопардаліс», що означає «крокодил — леопард». Ця ж істота в  давньоєгипетської іконографії епохи Пізнього царства відома як Sebek або Sochet.
 
Загадкового Нгума — Монене більшість свідків описує як травоїдну істоту, що іноді харчується рибою. Але при цьому воно вбиває слонів, гіпопотамів, крокодилів, ламантинів, хоча м'ясом їх і не харчується. Нгума — Монене часто нападає на рибальські човни, вбиваючи при цьому людей,  але  їхні тіла він не пожирає.
 
Можливо,  йдеться  про звичайну боротьбу за джерела харчування. Носороги, наприклад, вбивають слонів і гіпопотамів у важкі часи, коли  пасовища під загрозою знищення. Відсутність же крокодилів в місцях проживання Нгума — Монене швидше за все пояснюється тим, що тварина поїдає яйця крокодилів, порушуючи цим їх цикл відтворення. Подібним чином великі варани знищують нільських крокодилів в місцях, де їх ареали перетинаються.

Організована в 1959 році експедиція в болота Конго зіткнулася з несподіваними труднощами — провідники і перевізники несподівано відмовилися продовжувати заглиблюватися в болота і погрожували кинути експедицію. Коли люди повернулися в рідне село, їх вітали так, ніби вони повернулися з країни мертвих.
 
Керівник носіїв пояснив  на дуже поганій англійській місцевого діалекту, так званою піджин-інгліш: "До середини часів вода землі (болото) було водяною водою (озером) і там жило багато Водяних Слонів. Водяний слон же не бути братом для слона землі … Він не має шиї, все тіло його як шия. Позаду, хвіст як батіг. Він ніколи не їсть людей, але вбиває їх і розколює їх човни. Тіло його за розмірами наближається до гіпопотама, але голова його не як у гіпопотама, а нагадує голову ігуани, при цьому  голова непропорційно мала відносно тулуба".
 
Чим же є Нгума — Монене? Реліктовим динозавром, величезним вараном, своєрідною перехідною істотою між зміями і ящірками? Відповіді на це питання поки що немає. Свідоцтв про існування даної істоти в болотах Конго більш ніж достатньо. Залишається  спіймати живцем істоту, або  хоча би виявити її збережене тіло.

Джерела 
http://ukr-pravda.in.ua/novosti-ukrainy/item/19176-nguma-monene-sovremennyj-drakon-kongo

Криптиди